Malapane může být:
 Malá Pěna (, ) – řeka v Horním Slezsku, pravý přítok Odry
 Ozimek () – město v Horním Slezsku poblíž Opolí ležící na Malé Pěně
 železárny ve městě Ozimek založené v roce 1754, nyní Huta Małapanew sp. z o.o.